Naselja u Sloveniji
 Jelše (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Jelše (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč
 Jelše pri Otočcu, naselje u općini Novo Mesto